Vollbracht ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lothar Vollbracht (1817–1874), deutscher Gutsbesitzer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags
 Fritz Vollbracht (1904–1979), deutscher Politiker